Amapola loca («loca» aquí significa silvestre y perjudicial, indicando una herbácea no deseada) es un nombre común que en botánica puede referirse a:

 el nombre común de la planta Glaucium corniculatum.
 el nombre común de la planta Glaucium flavum'''.